Zandelle — американская хэви/пауэр-метал-группа, образованная в 1995 году.

История 
Музыкальный коллектив Zandelle был сформирован в ноябре 1995 года басистом\вокалистом Джорджем Тсалакисом после его ухода из Gothic Knights. Вскоре к нему присоединились гитарист Кирк Пассомонти и барабанщик Амит Лахав. В 1996 году выходит первый музыкальный материал группы в формате EP Zandelle. Распространением EP занялась компания Sentinel Steel. Релиз имел определённый успех среди слушателей, однако это не повлияло на Амита Ламаха и он решил уйти из группы и стал работать врачом.

В дальнейшем встала проблема поиска новых участников: на место басиста был взят Джон Ласанта, однако вскоре был переквалифицирован в барабанщика, а место басиста опять занял Тсалакис. Также в группе появляется второй гитарист - Энтони Маглио, который не понравился Кирку Пассамонти из-за чего последний покинул коллектив. В итоге место Кирка занял пятнадцатилетний Джо Хартоуларос. В таком составе был записан дебютный полноформатный альбом группы Shadows of Reality, распространением которого занималась компания Sentinel Steel.

Альбом заставил обратить на группу внимание, в связи с чем последовали различные предложения по участию в концертах и фестивалях. Такое положение не устраивало Джона Ласанта, который рассматривал своё участие в группе как хобби. В результате этого на его место пришёл Боб Делмини из группы Legend. В свою очередь, отыграв несколько концертов, уходит Джо Хартоуларос. На его место находят Т.В. Дарфи, который дал объявление в газете. Место басиста остаётся вакантным, в ходе концертов его занимают различные сессионные музыканты. Однако участникам группы удаётся договориться с ранее ушедшим Хартоуларосом чтобы последний по мере возможности играл на бас-гитаре. В 2002 году на лейбле Limb Music выходит второй альбом под названием Twilight of Humanity.

Состав

Настоящий состав 
 Джордж Тсаликис (George Tsalikis) - вокал
 Rudy Albert - гитара, бас
 Paul Duthil - гитара
 Joe Cardillo - ударные

Бывшие участники 
 Энтони Маглио (Anthony Maglio) - гитара
 Т.В. Дарфи (T.W. Durfy) - гитара
 Кирк Пассамонти (Kirk Passamonti) - гитара
 Paul LaPlaca - гитара
 Джо Хартоуларос (Joe Hartoularos) - гитара, бас
 Амит Лахав (Amit Lahav) - ударные
 Джон Ласанта (John Lasanta) - бас, ударные
 Боб Делмини (Bob Delmini) - ударные

Дискография 
 1996 - Zandelle (EP)  
 1998 - Selections from Shadows of Reality (демо) 
 1998 - Shadows of Reality 
 2002 - Twilight on Humanity  
 2006 - Vengeance Rising 
 2009 - Flames Of Rage

Примечания

Ссылки 
 Рецензии на альбомы (The Metal Crypt)
 Zandelle на MetalStorm

Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Хеви-метал-группы США
Пауэр-метал-группы США